Gopher peut faire référence à :

 Alex Gopher, de son vrai nom Alexis Latrobe, un musicien et réalisateur artistique français de musique électronique ;
 Les Golden Gophers du Minnesota, un club omnisports universitaire de l'Université du Minnesota ;
 Grignotin (Gopher en VO), un personnage de l'univers de Winnie l'ourson ;
 Gopher, un monde parallèle à celui du Web ;
 Gopher (גֹפֶר en hébreu biblique), un hapax de la Torah, pouvant désigner une essence de bois ;
 Gopher Keys, des îles des Keys, archipel des États-Unis au sud de la Floride ;
 Pluto and the Gopher, un court-métrage d'animation américain des studios Disney avec Pluto (1950) ;
 Gopher ou Chelonoidis, un genre de tortues de la famille des Testudinidae ;
 Gophère du Texas, Gophère polyphème.